Bang Pakong (rivier)
Amphoe Bang Pakong
HTMS Bang Pakong